Пислинг () — фамилия. Известные носители:

 Теофил Пислинг (1834—1916) — австрийский писатель, публицист и экономист.
 Зигмунд Пислинг (1869—1926) — его двоюродный племянник, австрийский и немецкий музыкальный критик.
 Нора Боас-Пислинг (1879—1963) — жена Зигмунда Пислинга, нидерландская певица, пианистка и музыкальный критик.